Петер Остермайер (; род. 12 октября 1943, Вюрцбург) — немецкий шахматист, международный мастер (1981).

Биография 
Чемпион ФРГ 1974 г. Серебряный призёр чемпионатов ФРГ 1982 и 1984 гг. В открытом чемпионате ФРГ 1983 г. был лучшим среди немецких участников.

Победитель юниорских чемпионатов ФРГ 1961 и 1962 гг.

Чемпион Северного Рейна-Вестфалии 1981 г.

В составе команды  чемпион Бундеслиги сезонов  и  гг.

В составе сборной ФРГ участник двух шахматных олимпиад (1976 и 1984 гг.), командного чемпионата Европы 1977 г., командных чемпионатов мира среди студентов 1968 и 1969 гг., командного турнира северных стран 1983 г., ряда международных матчей.

Участник значительного количества сильных по составу международных турниров. Победитель международных турниров в Дортмунде (1981 г.; побочное соревнование) и Дюссельдорфе (1995 г.). Призёр ряда международных турниров.

Участник зонального турнира 1975 г.

В 1963 г. представлял ФРГ на юниорском чемпионате мира.

В 2003 г. отошёл от выступлений в соревнованиях высокого ранга.

Имеет докторскую степень по математике. До начала 1980-х гг. преподавал математику в одном из вузов Дюссельдорфа.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты ФРГ
Шахматисты Германии